Rips puede estar haciendo referencia a:

 Eddie Rips Up the World Tour, gira de la banda británica de rock, Iron Maiden; o
 Eliyahu Rips, matemático israelí.